

Scriitori români - Î

Î
Î